Amato puede referirse a:

Apellido 
 Alberto Amato (1949–), periodista argentino.
 Angelo Amato (1938–), cardenal católico italiano.
 Dave Amato (1953–), músico estadounidense.
 Gabriel Amato (1970–), exfutbolista argentino
 Giuliano Amato (1938-), político italiano.
 Giuseppe Amato (1899–), productor, director, guionista y actor cinematográfico italiano.
 Michelle Amato, cantante estadounidense
 Pasquale Amato (1878–1942), barítono italiano.
 Serena Amato (1974–), regatista argentina de vela.

Geografía 
 Amato, municipio sito en la provincia de Catanzaro, en Calabria, (Italia).
 Río Amato, río italiano de Calabria.